Souburg (uitspraak Soeburg) kan verwijzen naar:
Oost-Souburg, dorp in de gemeente Vlissingen
West-Souburg, wijk van de stad Vlissingen
Oost- en West-Souburg, voormalige Nederlandse gemeente, in 1966 geannexeerd door Vlissingen
Station Vlissingen Souburg, spoorwegstation aan de spoorlijn Vlissingen - Roosendaal in Oost-Souburg
Polder Souburg, een voormalig waterschap in de Alblasserwaard
Souburgh, een hockeyclub uit Alblasserdam